Онилха има више значења:

 Онилха (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Онилха (Чанал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику